Элекчян:
 Элекчян, Леон Агасерович (1911 — ?) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Элекчян, Сергей Иванович (1930 — ?) — советский футболист, тренер.